België
Onze-Lieve-Vrouw van Fatimakerk (Genk)
Onze-Lieve-Vrouw van Fatimakerk (Gijmel)
Onze-Lieve-Vrouw van Fatimakerk (Heule)
Onze-Lieve-Vrouw van Fatimakerk (Kapellen)
Onze-Lieve-Vrouw van Fatimakerk (Wijnhuize)

Nederland
Onze-Lieve-Vrouw van Fatimakerk (Breda)
Fatimakerk (Brunssum)
Onze-Lieve-Vrouw van Fatimakerk (Den Haag)
Onze-Lieve-Vrouw van Fatimakerk (Eindhoven)
Onze-Lieve-Vrouw van Fatimakerk (Offenbeek)
Onze-Lieve-Vrouw van Fatimakerk (Roosendaal)
Onze-Lieve-Vrouw van Fatimakerk (Weert)

Zie ook 
Kathedrale Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima
Onze-Lieve-Vrouw-van-Fatimakapel, doorverwijspagina 

Kerkgebouw naar patroonheilige